Echo är ett släkte av trollsländor. Echo ingår i familjen jungfrusländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jungfrusländor